Уткино — топоним:

Казахстан 
 Уткино — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 2018 г.

Россия 
 Алтайский край
 Уткино — село в Троицком районе.

 Архангельская область
 Уткино — деревня в Котласском районе.

 Вологодская область
 Уткино — деревня в Великоустюгском районе.
 Уткино — посёлок в Вологодском районе.

 Ивановская область
 Уткино — деревня в Шуйском районе.

 Калужская область
 Уткино — деревня в Жуковском районе, упразднена в 2021 г.
 Уткино — деревня в Козельском районе.

 Костромская область
 Уткино — деревня в Солигаличском районе.
 Уткино — деревня в Шарьинском районе.

 Ленинградская область
 Уткино — посёлок в Выборгском районе.

 Липецкая область
 Уткино — село в Задонском районе.

 Нижегородская область
 Уткино — деревня в Ковернинском районе.
 Уткино — деревня в Краснобаковском районе.
 Уткино — деревня в Лысковском районе.
 Уткино — деревня в Шахунском районе.

 Псковская область
 Уткино — деревня в Пустошкинском районе.

 Рязанская область
 Уткино — деревня в Клепиковском районе.

 Татарстан
 Уткино — деревня в Аксубаевском районе.
 Уткино — деревня в Мамадышском районе.

 Тверская область
 Уткино — деревня в Кимрском районе.

 Тульская область
 Уткино — деревня в Белевском районе.
 Уткино — деревня в Киреевском районе.

 Ярославская область
 Уткино — деревня в Большесельском районе.
 Уткино — деревня в Ростовском районе.
 Уткино — деревня в Ярославском районе.
 Уткино — посёлок при железнодорожной станции в Ярославском районе.
 Уткино — железнодорожная станция Северной железной дороги на ветке Ярославль — Данилов.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Уткино — село в Красноперекопском районе.

Украина 
 Уткино — село в Перевальском районе Луганской области
 Уткино — село в Свердловском районе Луганской области